Ла Вегита има више значења:

 Ла Вегита (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вегита, Техерија (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вегита (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вегита, Франсиско Трухиљо Гусман (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику